Bidař ist der Familienname der folgenden Personen:
 Martin Bidař (* 1999), tschechischer Eiskunstläufer
 Petr Bidař (* 1991), tschechischer Eiskunstläufer